Cimișlia este un nume propriu, care se poate refreri la

 Cimișlia, oraș fondat în 1620, actualmente situat în Republica Moldova,
 Raionul Cimișlia, una din unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova,
 Plasa Cimișlia, județul Tighina, una din plășile interbelice ale județului interbelic Tighina.

Dezambiguizare
Nume proprii